Cet article présente les épisodes de la huitième saison de . Cette saison commence le  sur ITV2 et est composée de 12 épisodes.
Cette saison est marquée par plusieurs départs dont: Mick Norcross, Kirk Norcross, Debbie Douglas.

Personnages 

Joey Essex
Kirk Norcross (Épisodes 1 à 7)
Jess Wright
James « Arg » Argent
Sam Faiers
Chloe Sims
Lucy Mecklenburgh
Gemma Collins
Lauren Pope
Mario Falcone
Patricia « Nanny Pat » Brooker
Billie Faiers
Debbie Douglas (Épisodes 2 à 4)
Mick Norcross (Épisode 1)
Carol Wright
Billi Mucklow (Épisodes 4 à 7)
Ricky Rayment
James « Diags » Bennewith
Little Chris
Bobby-Cole Norris
Charlie King
Tom Pearce
Danni Dempsey (Épisodes 4 à 7)
Jasmin Walia
Danny Walia

Nouveaux venus 

Jack Bennewith
Abi Clarke
Dan Osborne
James Lock

Liste des épisodes

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Épisode 11

Épisode 12

Notes et références 

8